Alexandriai Dionüsziosz, (Nagy Szent Dionüsziosz) ókeresztény író, alexandriai püspök
Dionüsziosz, korinthoszi püspök
Dionüsziosz Thrax, görög nyelvész
Dionüsziosz pápa
Dionüsziosz Halikarnasszeusz, irodalomtörténész
Dionüsziosz Halikarnasszeusz, szónok, történetíró
Dionüsziosz, grammatikus
Dionüsziosz Attikosz, görög rétor
 I. Dionüsziosz: Szicília nagy részét uralma alatt tartó szürakuszai zsarnok (Kr. e. 432 – 367)
 II. Dionüsziosz, vagy más néven Dionüsziosz, az ifjabbik (Kr. e. 397 – 343) a szicíliai Szirakuzában uralkodott Kr. e. 367 – 357 között, és azután Kr. e. 346 – 344  újra. Hozzá vagy elődjéhez fűződik a Damoklész kardja történet.

Költők
Bizantiumi Dionüsziosz, 1. századi görög költő
Dionüsziosz, görög költő
Dionüsziosz, görög szerelmi költő
Dionüsziosz, görög eposzköltő
Dionüsziosz Szophisztész, görög költő
Dionüsziosz Khalkusz, görög költő
Dionüsziosz Perihégétész, görög költő, geográfus

Írók
Dionüsziosz Szkütobrakhión, görög író
Pszeudo-Dionüsziosz, görög nyelven író ismeretlen teológus és filozófus